Cape Byron ist der östlichste Punkt des australischen Festlandes und liegt in der Nähe des Badeortes Byron Bay, New South Wales. Vom Leuchtturm Cape Byron Light und von verschiedenen Aussichtspunkten aus hat man einen guten Blick über das Meer und die Buchten von Byron Bay. Cape Byron wird zwischen Juli und November regelmäßig von Buckelwalen passiert und ist deshalb ein bekanntes Ziel für die Walbeobachtung. Am Nordende liegt der Strand Little Wategos Beach, südwestlich davon der Wategos Beach.

Neben einem Siedlungsgebiet ist der Großteil der Halbinsel von Cape Byron als Cape Byron State Conservation Area geschützt.

Weblinks 
 Cape Byron Lighthouse bei der Lighthouses of Australia Inc. (englisch)
 Cape Byron State Conservation Area beim NSW National Parks and Wildlife Service (englisch)

Einzelnachweise 

Bryon
Bryon
Geographie (New South Wales)
Byron Bay